Glavnica je lahko:
 Glavnica Donja (Hrvaška)
 Glavnica Gornja (Hrvaška)